Nazwisko
 Benny McCarthy (ur. 1977) – piłkarz południowoafrykański
 Brenda Schultz-McCarthy (ur. 1970) – tenisistka holenderska
 Cormac McCarthy (ur. 1933) – pisarz amerykański
 Eugene McCarthy (1916–2005) – amerykański polityk
 John McCarthy (ur. 1927) – informatyk amerykański
 Joseph McCarthy (1908–1957) – amerykański polityk, znany z polityki maccartyzmu
 Mary McCarthy (1912–1989) – pisarka amerykańska
 Melissa McCarthy (ur. 1970) – amerykańska aktorka
 Mick McCarthy (ur. 1959) – irlandzki piłkarz i trener piłkarski
 Pete McCarthy (1951–2004) – brytyjski dziennikarz i pisarz